Харлов Олександр Іванович (14 вересня 1954 — 20 жовтня 1999, Київ) — Генеральний директор Київського державного авіаційного заводу «АВІАНТ». 
 Харлов Андрій Васильович  (народ. 20 листопада 1968 - 15 червня 2014, Казань) – російський шахіст, гросмейстер від 1992 року.